Deutsch-baltische Partei oder Deutschbaltische Partei steht für:

 Deutsch-baltische Partei in Estland, Partei in Estland
 Ausschuß der Deutschbaltischen Parteien, Parteienbündnis in Lettland